Il doppio del torneo di tennis Southampton Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Travis Parrott e Tripp Phillips 68-7, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

 Chris Haggard /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (Campioni)

 Travis Parrott /  Tripp Phillips (finale)
 Uros Vico /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Southampton Challenger 2005